El Himno estatal de la República de Udmurtia (Udmurto: Шунды сиос ӝуато палэзез, Šundy sios džuato palėzez) es el himno de la República de Udmurtia, miembro de la Federación Rusa. Este fue compuesto por German Korepanov y Alexander Korepanov. Las letras han sido escritas por T. G. Vladikin (en la versión udmurta) y A. A. Sheptalin (en la versión rusa).

El uso del himno está reglamentado en la Ley N55-РЗ de la República de Udmurtia del 31 de octubre de 2002. Esta ley reglamenta las situaciones oficiales en las que el himno debe, o puede ser reproducido. También reglamenta el orden en qué el himno es reproducido con respecto al Himno Nacional de Rusia u otros países.

Letra

Referencias 

Canciones de 2002
Himnos de Rusia
Udmurtia